Olympische Spiele Innsbruck steht für:
 Olympische Winterspiele 1964
 Olympische Winterspiele 1976
 Winter-Paralympics 1984
 Olympische Jugend-Winterspiele 2012